— британская стальная каска времён Второй мировой войны, известная также под неофициальным названием  (по имени разработчика, профессора Солли Цукермана).

История 
Каска была разработана после начала немецких бомбардировок страны и изначально предназначалась для служащих ПВО, работников пожарной охраны и гражданского населения, её производство было освоено на рубеже 1940—1941 года.

В ходе испытаний было установлено, что каска обеспечивает защиту не только от осколков снарядов зенитных орудий, но и от шрапнельных пуль артиллерийских снарядов. Однако уже в 1940 году были отмечены случаи электротравм и гибели пожарных в стальных шлемах при случайном контакте каски с повреждёнными высоковольтными электропроводами, поэтому в конце 1940 года занимавшиеся спасением людей из разрушенных зданий пожарные вместо стальных касок получили кожаные шлемы "Cromwell protector".

Описание 
Каска массой 960 грамм изготавливалась штамповкой из стального листа, окрашивалась масляной краской и комплектовалась подшлемником и кожаным подбородочным ремешком.

Страны-эксплуатанты 
 Египет (Суэцкий кризис)

Музейные экспонаты 
 один шлем находится в экспозиции музея НИИ стали

Примечания

Ссылки 
 World-War-Helmets.com - Casque Civilian Protective Helmet

Военные каски Великобритании
Индивидуальное снаряжение и обмундирование военнослужащих Великобритании